Bargstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Bargstädt (* 1955), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Wilhelm Bargstädt (1890–1967), deutscher Politiker (SPD) und Schriftsetzer

Siehe auch:
 Bargstedt